

Нижньоозернинська сільська рада — сільське поселення, Ілецький район, Оренбурзька область
 Нижньоозернинська сільська рада — сільське поселення, Усть-Пристанський район, Алтайський край